Perrier steht für:

 Perrier (Mineralwasser), französische Mineralwassermarke
 Perrier-Bucht, Bucht der Anvers-Insel in der Antarktis

Orte in Frankreich:
 Perrier (Puy-de-Dôme), Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Le Perrier, Gemeinde im Département Vendée

Perrier ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Perrier (1862–1936), Schweizer Maler
 Alfred Perrier (1809–1866), französischer Biologe
 Anne Perrier (1922–2017), Schweizer Dichterin
 Carlo Perrier (1886–1948), italienischer Mineraloge
 Danièle Perrier (* 1947), Schweizer Kunsthistorikerin
 Denise Perrier (* 1935), französisches Model und Schauspielerin
 Dominique Perrier (* 1950), französischer Musiker
 Edmond Perrier (1844–1921), französischer Zoologe
 Ernest Perrier (1881–1958), Schweizer Politiker
 Eugène Pierre Perrier de la Bâthie (1825–1916), französischer Botaniker und Agrarwissenschaftler
 Florent Perrier (* 1973), französischer Skibergsteiger
 
 Frédéric Perrier (* 1977), französischer Ruderer
 Georges Perrier (1872–1946), französischer Geodät und General
 Glorianne Perrier (1929–2015), US-amerikanische Kanutin
 Jacques Perrier (* 1936), Bischof von Tarbes und Lourdes
 Jean Perrier (1884–1942), französischer Filmarchitekt
 Jean-François Perrier (* 1947), französischer Schauspieler 
 Jean-Joël Perrier-Doumbé (* 1978), kamerunischer Fußballspieler
 Joseph Marie Henri Alfred Perrier de la Bâthie (1873–1958), französischer Botaniker
 Louis Perrier (1849–1913), Schweizer Politiker
 Louis-Daniel Perrier (1818–1903), Schweizer Architekt
 Marcel Perrier (1933–2017), französischer Geistlicher, Bischof von Pamiers
 Marie-Jacques Perrier (1924–2012), französische Journalistin und Sängerin
 Mireille Perrier (* 1959), französische Schauspielerin
 Pascal Perrier-David (* 1975), französischer Basketballspieler
 Patrick Perrier (* 1949), französischer Autorennfahrer
 Pierre Perrier (* 1984), französischer Schauspieler 
 Rémy Perrier (1861–1936), französischer Zoologe
 Thierry Perrier (* 1950), französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Périer
 Périers (Begriffsklärung)
 Perrière
 Perriers
 Berrier